Landesregierung Karall bezeichnet mehrere Regierungen des Burgenlandes:
 Landesregierung Karall I
 Landesregierung Karall II 
 Landesregierung Karall III